Граф Пётр Кириллович Разумовский (15 января 1751 — 14 декабря 1823) — сенатор, действительный тайный советник.

Сын гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского и его жены Екатерины Ивановны. Еще в детстве, в 1762 году, был записан в военную службу, но обучался вместе с братьями Алексеем и Андреем в доме родителей, под руководством Тауберта, в заведенном для них пансионе. В 1765 году вместе с братьями послан отцом в Страсбургский университет. Однако, лично посетив Страсбург в 1766 году, гетман остался недоволен городом, являвшимся местом развлечений и кутежей, и решил перевести сыновей в более спокойное место. В 1768 году братья Разумовские отправились в Англию. Прибыв в Лондон и осмотрев его, они побывали в Салисбюри, Басе, Бристоле, Оксфорде, Бирмингеме, Шеффилде, приехали в Манчестер, осматривая на пути различные фабрики и заводы, замки и сады, а также Оксфордский университет. В 1769 Петр Разумовский вернулся в Санкт-Петербург и поступил на военную службу.

Петр Разумовский имел склонность к легкомысленному образу жизни, расходовал много денег, делал долги. Он женился на вдове Софье Степановне Чарторыжской (урожденной Ушаковой), старше его на пять лет, бывшей первой любовницей цесаревича Павла I и матерью его незаконнорожденного сына, известную своим щегольством, любовью к свету и ко всяким развлечениям. Все это навлекло на Петра гнев отца, прекратившего с ним всякие сношения.

Французский дипломат Мари де Корберон в мае 1776 года записал в дневнике::
Вместе с тем супруги были очень схожи по характеру и поэтому, вероятно, нежно любили друг друга и жили очень дружно. Брак их был бездетен. Очень слабое здоровье и неизлечимая болезнь графини (солитёр) требовали постоянного лечения, и Петр и Софья Разумовские почти беспрерывно жили за границей: в Италии, Швейцарии, Голландии, а также в Париже и на юге Франции, в Монпелье, модном в то время курорте. Это вызывало огромные траты и постоянные просьбы к отцу о высылке денег, что не способствовало установлению хороших отношений с расчетливым фельдмаршалом. "Советую брату Петру - писал Разумовский-старший сыну Андрею, — возвратиться в Москву, перестать вести жизнь цыганскую и поселиться в своем отечестве, между своими фамилиею, соотчичами и имениями... а он пишет, что ему невозможно возвратиться в отечество, ибо он должен еще Швейцарию рассмотреть. Вот чорт в поле дом приказал! А притом думает и бабу свою картузную повылечить, которая давно уже неизлечима, но дурак сего по сию пору не приметил".

В 1772 году граф Петр Кириллович был произведен в полковники, в 1779 году — в бригадиры, а 24 ноября 1780 года — в генерал-майоры. Числился в начале в Ладожском пехотном полку, в 1780—1783 — в Санкт-Петербургской дивизии, в 1784—1788 — при Первой дивизии. Участвовал в русско-шведской войне 1789 года и был произведен в генерал-поручики с увольнением в гражданскую службу. Был награждён польскими орденами — святого Станислава и Белого орла.

Вернувшись из-за границы, он с женою поселился в Санкт-Петербурге, в собственном доме на углу Гагаринских пристани и улицы. Дом был наполнен ценными предметами роскоши, купленными за границею, особенно во Франции при начале революции. Скоро скончалась его супруга (в 1803 г.), а он сам, продав часть острова Крестовского, постоянно стал жить летом в Гостилицах. В 1814 г., августа 30-го, граф Петр был назначен обер-камергером к Высочайшему двору. Граф имел сановитую наружность, держал себя в обществе горделиво, не был одарен блестящими способностями, но был благодушный человек, никому во всю жизнь не сделавший зла. Он умер почти внезапно 14-го декабря 1823 г. и погребен подле жены своей в Александро-Невской лавре, на старом Лазаревом кладбище.

Умер 14 декабря 1823 года после непродолжительной внезапной болезни. Похоронен рядом со своей женой в Александро-Невской лавре, на старом Лазаревском кладбище.

Незаконный сын П.К.Разумовского Николай Оржицкий, был женат с 1834 года на Софье Федоровне Крюковской. Она была дочерью воспитанницы графа П. К. Разумовского, Софьи Петровны, выданной замуж (29 января 1809 года) за Фёдора Крюковского, адъютанта и поручика лейб-гвардии Измайловского полка.

Примечания

Литература 
 

Пётр Кириллович
Действительные тайные советники
Санкт-Петербургские губернские предводители дворянства
Сенаторы Российской империи